Idomenea (anche Idomene o Eidomene) è un personaggio della mitologia greca, figlia di Fere, re eponimo della città di Fere, o secondo un'altra versione figlia di Abante, re di Argo.

Sposò Amitaone e divenne madre di Melampo, Biante e probabilmente di Eolia.

Note 

personaggi tessali della mitologia greca
Principesse della mitologia greca